Die Abkürzung EAPS steht für
 Euro Alliance of Payment Schemes, Zusammenschluss von Kartenzahlungssystemen
 European Association for Population Studies
 Ethernet Automatic Protection Switching
 Ethnic Affairs Priorities Statement
 Engine Air Particle Separator, Triebwerksluftfilter

Abkürzung